Burgbergkapelle steht für
 Burgbergkapelle (Erlangen)
 Burgbergkapelle St. Mauritius, Biebergemünd, Hessen